Matjuchin ist der Familienname folgender Personen: